Fireball veut dire boule de feu en anglais. Ce nom peut désigner :

 Fireball est un dériveur ;
 Fireball est une chanson de l'album Fireball du groupe Deep Purple ;
 Fireball, un manga de Katsuhiro Ōtomo publié en 1979 ;
 Fireball est un téléfilm de Kristoffer Tabori sorti en 2009 ;
 Fireball, un chanteur connu pour avoir collaboré avec Bob Sinclar pour What I Want ;
 Green fireballs ou Boules de feu vertes, sorte d'OVNI
 Fireball est une marque de whisky